Лига Ирландии 1971/1972 () — 51-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Хибернианс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1971/1972
Ирландия
Ирландия
1971 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1972 году